Puchar Challenge siatkarzy 2012/2013 - 6. sezon pucharu Challenge rozgrywanego od 2007 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla męskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

System rozgrywek 
Rozgrywki składały się z dwóch rund kwalifikacyjnych, 1/16 finału, 1/8 finału, 1/4 finału, półfinałów i finałów. Nie rozgrywane były mecze o 3. miejsce. W 1/16 finału do rozgrywek dołączyły drużyny, które odpadły w 1/16 finału Pucharu CEV.

We wszystkich rundach rozgrywane były dwumecze (mecz i rewanż). Według regulaminu o zwycięstwie w dwumeczu decydowała liczba wygranych meczów. W przypadku remisu (po jednym wygranym meczu każdej z drużyn), niezależnie od liczby wygranych i przegranych setów, o awansie decydował dodatkowy tzw. złoty set grany do 15 punktów, rozgrywany bezpośrednio po drugim spotkaniu.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

I runda 

|}

II runda 

|}

III runda 

|}

1/8 finału 

|}

Ćwierćfinały 

|}

Półfinały 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Challenge w piłce siatkowej mężczyzn
2012 w piłce siatkowej
2013 w piłce siatkowej